Житно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство. Население — 5814 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Божикова
 Божикувка
 Будзув
 Житно
 Козе-Поле
 Лазув
 Мала-Весь
 Малюшин
 Мосты
 Пежаки
 Полихно
 Понгув
 Пукажув
 Рендзины
 Рогачувек
 Сады
 Секурско
 Сильница
 Сильничка
 Судзинек
 Ченжковички
 Чеховец

Прочие поселения 
 Барыч
 Бугай
 Вымыслув
 Гродзиско
 Забродзе-Сильницке
 Залаве
 Игнацув
 Кемпа
 Конты
 Магдаленки
 Плавидла
 Рендзины-Колёня
 Судзин
 Тужня
 Фердынандув
 Фрышерка
 Чарны-Ляс
 Чарны-Ляс-Колёня
 Эвина
 Яжембина
 Ятно
 Яцкув

Соседние гмины 
 Гмина Домброва-Зелёна
 Гмина Гидле
 Гмина Ключевско
 Гмина Кобеле-Вельке
 Гмина Конецполь
 Гмина Вельгомлыны
 Гмина Влощова

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства